Die Saison 2012/13 war die 21. Spielzeit der Berlin-Liga und die fünfte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 3. August 2012 mit dem Spiel Reinickendorfer Füchse gegen Hertha 03 Zehlendorf und endete am 16. Juni 2013. Vom 2. Dezember 2012 bis zum 2. Februar 2013 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. 

Dem BSV Hürtürkel gelang als Aufsteiger überraschend der Durchmarsch in die Oberliga Nordost. Club Italia spielte die bis dato schlechteste Saison in der Geschichte der Berlin-Liga. Mit 36 Treffern wurde Safa Sentürk vom BSV Hürtürkel Torschützenkönig vor Marc Zellner (Hermsdorf, 25 Tore) und Christoph Zorn (Mahlsdorf, 24 Tore).

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2012 13
2012